Численность населения Сахалинской области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

По итогам переписи населения 2010 года население области составляло 498 тыс. человек (0,35 % населения РФ), то есть регион один из самых малочисленных регионов России, 72-й из субъектов Российской Федерации и 5-й из субъектов Дальневосточного ФО. Половой состав характеризовался преобладанием женщин: в области живёт 258,5 тыс. женщин (52 %) и 239,5 тыс. мужчин (48 %). 80,82 % жителей островов живут в городах и пгт, 19,18 % — в деревнях и сёлах. Две трети от всего городского населения острова сконцентрировано в 4-х городах Сахалина — Южно-Сахалинске (197 000 человек), Корсакове (33 526 человек), Холмске (30 937 человек) и Охе (23 008 человек). По сравнению с переписью населения 2002 года доля городского населения сократилась на 7 % — с 87 % до 80 %, что связано с преобразованием в 2004—2005 годах 3 городов (Горнозаводск, Чехов, Красногорск) и 25 пгт в сельские населённые пункты. Население размещено неравномерно. Так, при средней плотности населения области 5,7 чел/км² (плотность населения России 8,4 чел/км²) плотность на севере острова и Северных Курилах равна 1,5-2 чел/км², на юге — около 25 чел/км². Самой многочисленной национальностью являются русские — 430,8 тыс. человек (86,5 %). Также многочисленны корейцы (26,4 тыс. — 5,3 %), украинцы (13 тыс. — 2,6 %) и татары (5 тыс. — 1 %). Средний возраст сахалинца — 37,8 лет для мужчин и 39,9 лет для женщин.

Численность населения

Демография

Урбанизация 
Сахалинская область входит в число высокоурбанизированных регионов России. Ниже приведена таблица соотношения численности городского и сельского населения:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Населённые пункты 

По состоянию на 2012 год в составе Сахалинской области насчитывается 242 населённых пункта: 15 городов, 5 пгт, 222 села. В 1991 году в составе области насчитывалось 19 городов (9 областного и 10 районного подчинения) и 36 пгт.

Населённые пункты с численностью населения более 3 тысяч человек

66 % населения области сосредоточена в 9 городах областного подчинения. Ниже представлена динамика роста и снижения численности населения в них (в тыс. человек):

Национальный состав 
Динамика национального состава по данным всесоюзных и всероссийских переписей. Крупнейшим этническим меньшинством современного Сахалина являются сахалинские корейцы (5 %), оттеснившие в постсоветский период украинцев на 3-е место.

Половой состав 
Половой состав населения Сахалинской области по данным переписей населения:

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Примечания